Дже́рет Пе́терсон (;  — ) — американский фристайлист, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжной акробатике. Спортивное прозвище — «Спиди» ().

Биография 

Джерет Петерсон родился в Бойсе, Айдахо, США. Окончил «Timberline High School» там же в 2000 году.

В юношестве начал увлекается фристайлом и успел побывать членом трех олимпийских команд. Впервые на Олимпийских играх выступал в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и занял 9-е место в лыжной акробатике. Позже выступал на зимних Олимпийских играх 2006 в Турине, Италия. В финале Петерсон, шедший после квалификации на третьем месте, из-за ошибки с манёвром «Ураган» занял 7-е место. 24 февраля 2006 года он был исключен из соревнований за «недостойное поведение» в местном баре.

Через месяц после Турина Петерсон стал призёром национального чемпионата США по фристайлу в штате Вермонт. Четыре года после Турина Джерет лишь периодически выступал на крупных соревнованиях. Однако в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере Петерсон занял второе место, чуть более балла уступив в финале белорусу Алексею Гришину.

Принимал участие в 4 чемпионатах мира по фристайлу (2003, 2005, 2007, 2009), лучшее достижение — шестое место в 2003 году. В Кубке мира дебютировал в 2001 году, за карьеру выступал на 58 этапах и выиграл 7 их них. В сезоне 2004/05 выиграл зачёт акробатики в Кубке мира. В сезоне 2006/07 занял второе место в зачёте акробатики и третье место в общем зачёте Кубка мира по фристайлу.

Смерть 
Последние месяцы жизни Джерет находился в глубокой депрессии после смерти близкого друга Тревора Ферналда, который покончил с собой в 2005 году на глазах у Джерета. Также у спортсмена появились большие проблемы с алкоголем. Он не раз признавался друзьям, что думает о суициде. 22 июля 2011 года он был арестован за вождение в нетрезвом виде. Вечером 23 июля он направился в арендованный летний дом в ущелье Лумб, Юта. Вечером 25 июля тело Петерсона было найдено в том самом доме с огнестрельной раной головы. Следствие установило, что вечером 25 июля Джерет Петерсон набрал номер 911 и после непродолжительного разговора с диспетчером совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из дробовика 12-го калибра, тем самым причинив себе рану головы, несовместимую с жизнью. Содержание предсмертной записки, найденной возле машины погибшего, осталось неразглашенным.

Примечания

Ссылки 
 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Застрелившиеся в США